Ghimpați ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ghimpați (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu

 Ghimpați (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Ghimpați (Olt), Dorf im Kreis Olt